Matemàtiques: Arbre d'expansió, a la teoria de grafs és un subconjunt de les arestes del graf que és acíclic i connecta tots els vèrtexs del graf.
 Informàtica: Spanning Tree Protocol, protocol de xarxa de la segona capa OSI.